Root peut désigner plusieurs choses.

Informatique 
 Utilisateur root, le super-utilisateur ou l'administrateur principal dans les systèmes UNIX et dérivés
 /root, le répertoire de l'utilisateur root
 Répertoire racine d'un système de fichiers, / sur les systèmes UNIX, et x:\ (x représente une lettre) sous MS-DOS et ses dérivés, Windows NT (exemple A:\ pour le premier lecteur de disquettes, C:\ pour le premier disque dur)
 Root d'Android, débridage des smartphones, tablettes, et autres appareils tournant sous le système d'exploitation mobile Android
 ROOT, un logiciel d'analyse de données développé par le CERN

Musique 
 Root, groupe de metal tchèque
 Root!, groupe de rock australien
 Rusted Root, groupe de musique américain
 The Roots, groupe de hip-hop

Patronymie 

 Alan Root (1937-2017), documentariste britannique ; 
 Amanda Root (1963-), actrice britannique ;
 Elihu Root (1845-1937), avocat et secrétaire à la Guerre américain ;
 James Root (1971- ), deuxième guitariste du groupe de métal Slipknot ;
 Joan Root (1936-2006), cinéaste et une défenseure de l'environnement kényane ;
 Martha Root (1872-1939), professeure itinérante de la foi baha'i ;
 Stephen Root (1951- ), acteur américain ;
 William Lucas Root (191-2007), mathématicien américain.

Pseudonyme 

 John B. Root (1958- ), réalisateur français de films pornographiques et un ancien auteur de littérature de jeunesse ;

Toponymie

États-Unis 
 Root, une ville dans l’État de New York.

Suisse 
 Root, nom d'une commune du canton de Lucerne en Suisse

Personnages de fiction 
 Amy Acker (version française : Laëtitia Lefebvre), Samantha « Sam » Groves alias « Root »

Autres 
 Root, terme botanique anglais signifiant racine ;
 Root, bande dessinée de Xavier et Téhem ;
 Root, jeu de société ;
 Root Sports, chaîne de télévision américaine ;
 The Root, magazine de culture afro-américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie
Patronyme anglais